Język albański − wymarły język z grupy języków nach-dagestańskich, używany przez mieszkańców starożytnej Albanii Kaukaskiej. Znany z napisów z VI–VII wieku. Współcześnie kontynuowany przez język udyjski w Azerbejdżanie i Gruzji.

Albański
Albański (Kaukaz)